Barukan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Barukan, Klaten, by, Jawa Tengah, 
 Barukan, Semarang, by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar